Condado de Santa María puede referirse a:

 El Condado de Santa María de Formiguera, otorgado en 1632, por Felipe IV, a favor de Pedro Raimundo de Zaforteza y Villalonga.
 El Condado de Santa María de Galiana, otorgado en 1945, por el pretendiente carlista Carlos VIII, a favor de Ramón José Maldonado y Cocat.
 El Condado de Santa María de Loreto, otorgado en 1787, por Carlos III, a favor de Nicolás de Peñalver y Cárdenas.
 El Condado de Santamaría de Paredes, otorgado en 1920, por Alfonso XIII, a favor de Vicente Santamaría de Paredes.
 El Condado de Santa María de Regla (hoy, Condado de Regla), otorgado en 1768, por Carlos III, a favor de Pedro Romero de Terreros.
 El Condado de Santa María de Sans, otorgado en 1908, por Alfonso XIII, a favor de Matías Muntadas y Rovira.